Carum angolense är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Norman. Carum angolense ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
angolense